Levko Koper (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2006, il commence sa carrière avec les Chiefs de Spokane dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2009 dans la Ligue nationale de hockey par les Thrashers d'Atlanta en  ronde, en 185 position.

Statistiques 

|2006-2007 || Chiefs de Spokane || LHOu ||50 ||3 ||2 ||5 ||14 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 || Chiefs de Spokane || LHOu ||69 ||12 ||14 ||26 ||45 ||21 ||4 ||5 ||9 ||14
|-
|2008-2009 || Chiefs de Spokane || LHOu ||71 ||23 ||36 ||59 ||57 ||12 ||3 ||7 ||10 ||6
|-
|2009-2010 || Chiefs de Spokane || LHOu ||68 ||27 ||27 ||54 ||51 ||7 ||2 ||3 ||5 ||13
|-
|2010-2011 || Chiefs de Spokane || LHOu ||72 ||32 ||50 ||82 || 67||17 ||9 ||7 ||16 ||21
|-
|2011-2012 || Golden Bears de l'Université de l'Alberta || SIC ||28 ||9 ||19 ||28 ||16 ||3 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2012-2013 || Golden Bears de l'Université de l'Alberta || SIC || 28|| 11|| 16|| 27|| 14|| 5|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
|2013-2014 || Golden Bears de l'Université de l'Alberta || SIC || 28|| 9|| 19|| 28|| 20|| 4|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2014-2015 || Golden Bears de l'Université de l'Alberta || SIC || 28|| 8|| 17|| 25|| 32|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2015-2016 || Golden Bears de l'Université de l'Alberta || SIC || 28|| 14|| 17|| 31|| 24|| 3|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2015-2016 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 5|| 0|| 3|| 3|| 0|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2016-2017 || Everblades de la Floride || ECHL || 13 || 5 || 3 || 8 || 21 ||9 ||4 ||6 ||10 ||6 
|-
|2016-2017 || Checkers de Charlotte || LAH || 56 || 7 || 11 || 18 || 12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || Straubing Tigers || DEL || 45 || 4 || 8 || 12 || 8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || HC Innsbruck || EBEL || 27 || 4 || 4 || 8 || 6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || HC´05 iClinic Banská Bystrica || Extraliga Slo. || 27 || 4 || 4 || 8 || 6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 || Everblades de la Floride || ECHL || 43 || 10 || 23 || 33 || 10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || Everblades de la Floride || ECHL || 63 || 14 || 18 || 32 || 68 || 5 || 5 || 0 || 5 || 4

Notes et références 

Naissance en octobre 1990
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Chiefs de Spokane
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du HC Innsbruck